Kotal Kahn es un personaje ficticio de la saga de videojuegos de lucha Mortal Kombat. Hizo su primera aparición en Mortal Kombat X.

Historia 

Su verdadero nombre es Bulluk y pertenece una raza de guerreros llamada Osh Tekk. Kotal Kahn es hijo de Kotal K"etz. Como eran tan ricos y poderosos, se olvidaron del significado de derrota, por lo que fue sencillo para Shao Khan y Goro vencerlos. Kotal K"etz iba tras una gema portal para enviar a su hijo a Earthrealm y sobrevivir, así heredaría su mando. K"etz pensaba que los humanos estarían atrapados en una guerra eterna y que Kahn no estaría preparado para su lucha, pero se dio cuenta de que lo que le dijo su padre no era una advertencia sino un desafío.

Kotal Khan llegó a un lugar que le recordaba mucho a su hogar y allí se dio cuenta de que no podían contra su raza. Posteriormente, los "Hombres del mar" llegaron y Kotal se enfrentó ante ellos saliendo victorioso, por lo que decidió proteger a la gente nativa, en vez de conquistarlos. Peleando contra sus vecinos y conquistadores, Kotal dejó de ser un guerrero y ascendió a ser un "Dios Terrenal". Le enseñó a su gente a pelear y lo nombraron "Buluc, el Dios de la guerra".

Creyendo que su padre estaría orgulloso, regresó a Outworld, pero para él seguía siendo una decepción, pues dijo que los había condenado y que Kotal estaba cegado por sus actos. Entonces, Kotal se cansó y abandonó el trono de su padre para seguir gobernando en la Tierra. Sin embargo, al volver, descubrió que toda su gente había sido derrotada en su ausencia.

Mortal Kombat X 

Kotal Kahn volvió al Outworld después de que Shao Kahn fuera asesinado en la guerra contra el Reino de la Tierra.

Kotal sirvió a la heredera de Shao Kahn, Mileena, pero su inestabilidad finalmente llevó a Kotal a derrocarla y asumir su imperio. Kotal Kahn contó con la lealtad de Ermac, Erron Black, Reptile, Ferra/Torr y momentáneamente D'Vorah hasta su traición.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de Mortal Kombat

Personajes de Mortal Kombat
Personajes masculinos en videojuegos
Antihéroes